{{Ficha de noble
|nombre = Federica de Hannover
|título = Reina de los helenos 
|imagen = HRH Princess Frederica of Hanover.jpg
|tamaño de imagen = 
|epígrafe = 
|reinado0 =-() 
|coronación = 
|otros títulos = *Princesa de Dinamarca
Princesa del Reino Unido(1917-1917)
Princesa de Hannover(1917-1919)
Duquesa de Brunswick-Luneburgo(1917-1919)
|nombre completo = Federica Luisa Thyra Victoria Margarita Sofía Olga Cecilia Isabella Crista
|fecha de nacimiento =  
|lugar de nacimiento = Blankenburg, Ducado de Brunswick, 
|fecha de defunción = 
|lugar de defunción = Madrid, 
|lugar de entierro = Cementerio real de Tatoi
|religión = Ortodoxa griega (antes del matrimonio: luteranismo)
|casa real = Hannover
|padre = Ernesto Augusto de Hannover
|madre = Victoria Luisa de Prusia
|cónyuge = 
|descendencia =
Sofía, reina de España
Constantino II de Grecia
Princesa Irene
|firma = Frederika of Hannover signature.svg
|escudo = Coat of Arms of Frederica of Hanover.svg
|predecesor0=Isabel de Rumania|sucesor0=Ana María de Dinamarca|título0=Reina consorte de los helenos}}
Federica de Hannover (en alemán: Friederike von Hannover; en griego: Φρειδερίκη; Blankenburg, 18 de abril de 1917-Madrid, 6 de febrero de 1981) fue reina consorte de Grecia desde 1947 hasta 1964. Era por nacimiento princesa de Hannover y duquesa de Brunswick y Luneburgo. Fue la madre de la reina Sofía de España, del rey Constantino II de Grecia, y de la princesa Irene de Grecia y Dinamarca.

 Biografía 

 Infancia y educación 

Federica nació el 18 de abril de 1917 en Blankenburg, Harz, en el Imperio alemán. Era hija del duque Ernesto Augusto III de Brunswick y de la princesa Victoria Luisa de Prusia, la única hija del emperador Guillermo II de Alemania y de la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein.

Federica era bisnieta del emperador alemán Federico III y de la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Como descendiente de la reina Victoria del Reino Unido, en el momento de su nacimiento Federica ocupaba el trigésimo cuarto puesto en la línea de sucesión al trono británico.

Para su familia, era conocida como Freddie.

El 8 de noviembre de 1918 su padre fue obligado a abdicar y se exilió en Austria con su familia.

 Matrimonio 

En el año 1936 el príncipe Pablo, heredero al trono de Grecia, después llamado Pablo I de Grecia, le propuso matrimonio en Berlín, donde ambos asistían a los Juegos Olímpicos. Su compromiso fue anunciado oficialmente el 28 de septiembre de 1937, teniendo Federica que abrazar la fe cristiana ortodoxa y renunciando a su confesión luterana. El 9 de enero de 1938 contrajeron matrimonio en Atenas. El parentesco de ambos era bastante cercano: Pablo era primo hermano de Victoria Luisa, la madre de Federica. Además, Pablo y Federica eran primos segundos al ser bisnietos ambos del rey Cristián IX de Dinamarca. Ello no impidió que conformaran un matrimonio armonioso y estable.

 Princesa heredera de Grecia 

Durante parte de su matrimonio, residieron en Psykhikó, un barrio residencial de Atenas. Diez meses después de su boda, el 2 de noviembre de 1938, nació su primogénita: Sofía, futura reina de España. El 2 de junio de 1940, nació su hijo Constantino.

En abril de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, la familia tuvo que ser evacuada a Creta. Poco tiempo después, las fuerzas alemanas atacaron Creta, y Federica y su familia se vieron forzados a exiliarse de nuevo, estableciéndose esta vez en Sudáfrica, junto con el rey Jorge II y el resto de la familia real. Allí nació la última hija del matrimonio, la princesa Irene, el 1 de mayo de 1941. Fue su padrino el mariscal sudafricano Jan Smuts. Se trasladaron posteriormente a Londres, donde pasaron el resto de la guerra.

El 1 de septiembre de 1946, Grecia decidió mediante un plebiscito restaurar al rey Jorge II en el trono. De esta manera Pablo y Federica se convertían en príncipes herederos y regresaron a Grecia.

 Reina consorte de Grecia 

Un año más tarde, el 1 de abril de 1947, el rey Jorge II moría, y Federica y su marido ascendían al trono como el rey Pablo I y la reina Federica de los helenos.

Los reyes y sus tres hijos, Sofía, Constantino e Irene, veraneaban en Petali, en Sifnos.

Tras la guerra civil (1946-1949), los reyes, en calidad representativa, lucharon por reconstruir un país empobrecido tras una gran inestabilidad política. En aquellos años, la reina Federica impulsó en todo el país la creación de una red de 53 orfanatos, los llamados Paidupoleis (Παιδο(υ)πόλεις en griego), para acoger a huérfanos y a niños de familias empobrecidas y desestructuradas por la guerra civil, procedentes en su mayoría de la región de Macedonia.

La pareja real emprendió también numerosos viajes oficiales en el extranjero para facilitar el establecimiento de relaciones exteriores con otras naciones. El 16 de noviembre de 1953, Federica fue portada de la revista Life con ocasión de una visita a los Estados Unidos.

A principios de los años 60, parte de la opinión pública próxima a la oposición empezó a reprochar a la familia real los gastos suntuosos que la corona originaba al Estado, en un país cuya recuperación económica todavía dependía en buena medida de la ayuda extranjera. En 1962, año de la boda entre su hija Sofía de Grecia y el infante Juan Carlos de Borbón, se criticó que la dote de la princesa fuese pagada gracias a una ley presentada por el gobierno de Constantinos Karamanlís en el Parlamento griego. En 1963, los partidos de la oposición boicotearon las celebraciones del centenario del reinado de la Casa de Glücksburg en Grecia.

 Reina madre y exilio 

El rey murió el 6 de marzo de 1964 y Federica se convirtió en reina madre de su hijo, Constantino II. Durante el reinado de su hijo, Federica fue criticada en numerosas ocasiones por inducir en exceso al joven rey a que se entremetiera en la vida política del país más allá de su papel constitucional. En 1967, tras el golpe de los coroneles, Federica huyó de Grecia junto con la familia real después de que fracasara el contragolpe intentado por Constantino. Federica se instaló en Roma. Posteriormente, la familia real se trasladó a Londres.

Después de la caída de la dictadura y la restauración de la democracia en 1974, el gobierno provisional liderado por Constantino Karamanlis organizó un referéndum a fin de que el pueblo griego se pronunciara sobre la permanencia de la monarquía. Constantino prometió entonces que si volviese a reinar, mantendría a su madre alejada del país y de la vida política. Los partidarios de la república ganaron con amplia mayoría (70%), y la familia real decidió permanecer en el exilio. Federica, con su hija Irene, se fue a vivir a Madrás, en la India. Pasó largas temporadas en España, país donde reinaba desde 1975 el rey Juan Carlos I, marido de su hija Sofía, sin llegar a vivir definitivamente en Madrid.

Federica murió el 6 de febrero de 1981 en Madrid. En la tarde de ese día, tras ir a despedir a su hija Sofía y a sus nietas las infantas, que se iban a pasar el fin de semana a Baqueira Beret, se dirigió a la Clínica de La Paloma para que, mediante cirugía, le retirasen unas acumulaciones de colesterina en los párpados. La operación fue un éxito y requirió anestesia general. Mientras descansaba en la habitación de la clínica acompañada de Carlos Zurita, esposo de la infanta Margarita, para recuperarse de la anestesia, sufrió un infarto masivo y los médicos no consiguieron salvarle la vida. Su óbito se produjo dos meses después que el de su madre. 

Fue enterrada en Tatoi, Grecia.

El cementerio de Tatoi, donde están enterrados los miembros de las familias reales griegas desde 1913, se encuentra en el bosque que rodea al palacio, un terreno de 4000 hectáreas a los pies del monte Párnitha, y entre las tumbas se alza la capilla ortodoxa, llamada iglesia de la Resurrección.

 En la ficción 
Federica de Hannover, en el telefilme dedicado a la vida de su hija, titulado Sofía (2010), fue interpretada en la ficción por la actriz Emma Suárez.

 Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas  

 Títulos y tratamientos  
 18 de abril de 1917-9 de enero de 1938: Su Alteza Real la princesa Federica de Hannover.
 9 de enero de 1938-1 de abril de 1947: Su Alteza Real la princesa heredera de Grecia, princesa de Dinamarca.
 1 de abril de 1947-6 de marzo de 1964: Su Majestad la reina consorte de los helenos, princesa de Dinamarca.
 6 de marzo de 1964-1 de junio de 1973: Su Majestad la reina madre de Grecia, princesa de Dinamarca.
 1 de junio de 1973-6 de febrero de 1981: Su Majestad la reina Federica de Grecia, princesa de Dinamarca.

 Distinciones honoríficas 
Distinciones honoríficas griegas
 9 de enero de 1938:  Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.
  Dama gran cruz de la Orden del Redentor.
1963: Decorada con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia.

Distinciones honoríficas extranjeras
 8 de mayo de 1956:  Dama gran cruz de clase especial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania ().
 14 de mayo de 1959:  Dama gran cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana ().
 23 de enero de 1963:  Dama de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca).
  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias).
  Dama gran cruz de la Orden de Carol I ().
  Dama gran cruz de la Orden de la Reina de Saba ().
 14 de febrero de 1963:  Dama de la Ilustrísima Orden de la Casa Real de Chakri (Reino de Tailandia).

Ancestros

 Referencias 

 Bibliografía 
 Federica de Grecia'' (1963) Inge Santner. Editorial Juventud.

Reinas consortes de Grecia con los Glücksburg
Reinas consortes del siglo XX
Princesas de Hannover
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Fallecidos por complicaciones quirúrgicas
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Damas de la Orden de Luisa
Grandes maestres de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Nobles de Grecia del siglo XX
Nobles alemanas del siglo XX
Griegas del siglo XX
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia
Fallecidos en Madrid